Тюнгур — многозначный термин:

 Тюнгур — народный музыкальный инструмент, шаманский бубен у тюркских народов (алтайцев, якутов).
 Тюнгур — село в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 Тюнгур — река в России, протекает в Республике Алтай.